Плаја Ларга има више значења:

 Плаја Ларга (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Ларга (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Ларга (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Плаја Ларга (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Плаја Ларга (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Плаја Ларга (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику